Pötters ist der Familienname von 

 Engelbert Pötters (1882–1961), deutscher Druckereibesitzer und Politiker (DNVP), MdPL Hannover
 Wilhelm Pötters (* 1941), deutscher Romanist